Il y a eu deux maisons capétiennes de Bourbon-Montpensier :
 la première maison de Bourbon-Montpensier (comtes)
 la seconde maison de Bourbon-Montpensier (ducs)

Voir aussi 
 Généalogie des Bourbons (Capétiens)
 Liste des seigneurs puis ducs de Bourbon
 Bourbonnais
 
 Bourbons (dynastie française)